Stawok (ukrainisch und russisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja, siehe Stawok (Bilohirja)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Kostopil, siehe Stawok (Kostopil)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nossiwka, siehe Stawok (Nossiwka)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kiwerzi, siehe Stawok (Kiwerzi)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Turijsk, siehe Stawok (Turijsk)